Der Ford Transit/Tourneo Courier ist ein Kleintransporter und Hochdachkombi des Autoherstellers Ford.

Entgegen der Namensbezeichnung basiert der Transit Courier nicht auf dem Ford Transit und von diesem abgeleiteten Ford Transit Custom, sondern auf dem Ford Fiesta und dem Ford B-MAX. Der Transit Courier wird im Werk Kocaeli (Türkei) von Ford Otosan, einem Joint Venture von Ford und der Koç-Familie, produziert und seit 2014 im europäischen Markt angeboten.

Allgemeines 
Der Transit Courier trägt das Frontdesign des Ford Fiesta, während der Innenraum mitsamt dem Armaturenbrett vom Ford B-MAX abgeleitet wurde. Wie bei vielen zeitgenössischen Fahrzeugen von Ford kommt auch in dieser Modellreihe der 1,0-Liter-EcoBoost-Otto-Direkteinspritzungsmotor mit 74 kW (100 PS) zum Einsatz. Neben den ebenfalls aus Fiesta und B-MAX bekannten Ford-Duratorq Common-Rail-Einspritzungs-Dieselmotoren mit 1,5 Liter und 55 kW (75 PS) und 1,6 Liter mit 70 kW (95 PS). Für alle Motoren ist ab Werk eine Start-Stopp-Automatik für geringeren Verbrauch optional bestellbar.

Eine Anschlussmöglichkeit im Armaturenträger ermöglicht es, elektronische Geräte wie Mobiltelefone, MP3-Player oder tragbare Navigationssysteme anzuschließen. Optional gibt es für den Transit Courier das Entertainment- und Kommunikationssystem Sync mit integriertem Notfall-Assistenten, wodurch die Steuerung von angeschlossenen Geräten per Sprachsteuerung möglich ist.

In der Version als Kastenwagen Transit Courier ist eine serienmäßige Trennwand und ein Ladevolumen von 2,3 m³ bei einer maximalen Nutzlast von 660 Kilogramm Standardausstattung. Zwei seitliche Schiebetüren, sechs Verzurrösen und Montagepunkte in der Karosserie für die Installation von Regal- oder Einbausystemen bieten viele Variationsmöglichkeiten. Neben der Möglichkeit des Transports einer Euro-Palette verfügt der Transit Courier über eine Ladelänge von 1,62 Meter, die sich auf 2,59 Meter erweitern lässt, in Kombination mit einer optional erhältlichen Gitter-Trennwand zwischen Fahrgastraum und Laderaum sowie dem serienmäßigen zusammenklappbaren Beifahrersitz. Optional ist auch eine besonders helle Laderaumbeleuchtung in LED-Technologie verfügbar.

In der Version als Pkw hat der Transit Courier fünf Sitze und keine Trennwand hinter den Vordersitzen. Er trägt die Bezeichnung Transit Courier Kombi. Bei den hinteren Sitzen in den Schiebetüren hat er Scheiben. An hinterer Position seitlich keine Scheiben.

Beim Hochdachkombi Tourneo Courier erhöht sich dank zusätzlicher Sitze im Fond die beförderbare Personenzahl von zwei auf fünf. Die Sitze können mit einem Handgriff im Verhältnis 60:40 geteilt umgeklappt werden. An den hinteren äußeren Sitzen werden Isofix-Halterungen ebenso wie ein Anschlusspunkt mit integriertem USB- und AUX-Anschluss serienmäßig verbaut. Mit einer Gepäckablage, die mehrfach höhenverstellbar ist, lässt sich der Gepäckraum so unterteilen, dass leichte und schwere Ladung voneinander getrennt verstaut werden können.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2014 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 24.754 Transit Courier als Pkw neu zugelassen worden. Mit 5.836 Einheiten war 2019 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Siehe auch 
 Ford Transit Connect mittlere Größe
 Ford Transit Custom 
 Ford Transit Übersicht aller Größenklassen und Geschichte

Weblinks 

 
 
 Ford Transit Courier, Vorstellung
 Ford rundet mit Weltpremiere des Transit Courier Nutzfahrzeugfamilie ab

Einzelnachweise 

Transit Courier
Utilities
Kastenwagen
Hochdachkombi
Ford-Nutzfahrzeug